Николай Кухаренко:
 Кухаренко, Николай Григорьевич (1910— ?) — советский лётчик-истребитель, полковник.
 Кухаренко, Николай Иванович (1915—2009) — Герой Советского Союза.
 Кухаренко, Николай Яковлевич (1923—1947) — полный кавалер ордена Славы.